Rödham ist der Name folgender Orte:

 Rödham (Gemeinde Altschwendt), Ortschaft von Altschwendt, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Rödham (Gemeinde Geiersberg), Ortschaft von Geiersberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Rödham (Gemeinde Kirchheim), Ortschaft von Kirchheim im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Rödham (Gemeinde Roßbach), Ortschaft von Roßbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich